Mo församling kan syfta på:

Mo församling, Karlstads stift, en församling i Karlstads stift
Mo församling, Härnösands stift, en församling i Härnösands stift
Mo församling, Uppsala stift, en f.d. församling i Uppsala stift
Mo församling, Skara stift, en f.d. församling i Skara stift
Mo församling, Göteborgs stift, en f.d. församling i Göteborgs stift

Se även
Norra Mo församling